Сезон 1995–96 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 27 вересня 1995 та 12 травня 1996 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону став «Мілан», для якого цей «скудетто» став 15-м в історії.

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Найкращі бомбардири 
Найкращими бомбардирами сезону стали нападник «Барі» Ігор Протті та форвард римського «Лаціо» Джузеппе Сіньйорі, на рахунку яких було по 24 забитих м'ячі. При цьому останній у половині випадків відзначався, реалізувавши пенальті.

Джузеппе Сіньйорі забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Джузеппе Савольді (168), Гульєльмо Габетто (165), Роберто Бонінсенья (163).

Відвідуваність 
Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 1995-96 склала 29 447 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
Серія A 1995-96 на RSSSF  

1995-96
1995 у футболі
1996 у футболі
1995 в італійському спорті
1996 в італійському спорті